Les termes Castagnier et Castagniers sont des patronymes de familles. Ces termes peuvent se référer à:

Personnalités
Jean-Joseph Castagnier: né le  à Martigues et décédé le  à Rochefort-sur-Mer, commandant militaire français lors de la Bataille de Fishguard.

Toponymes

Castagnier (canton), un canton de la municipalité de Saint-Dominique-du-Rosaire, dans la MRC Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Castagnier, un hameau de la municipalité de La Morandière, dans la MRC de Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Lac Castagnier, un plan d'eau de la municipalité de La Morandière, dans la MRC de Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Lac-Castagnier, un hameau de la municipalité de La Morandière, dans la MRC de Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Pointe Castagnier, péninsule située dans la municipalité de Saint-Anicet, dans la MRC Le Haut-Saint-Laurent, en Montérégie, au Québec.
Rivière Castagnier, un affluent de la rivière Laflamme (versant de la rivière Bell, lac Matagami et baie James), coulant dans La Morandière et le territoire non organisé de Lac-Despinassy, dans la MRC de Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.

Bay Castagnier, baie de Terrebonne Parish, Terrebonne County, en Louisiane.

Abbaye Notre-Dame-de-la-Paix de Castagniers, également appelée « abbaye de Castagniers » est une abbaye cistercienne, située dans l'arrière-pays de Nice (département des Alpes-Maritimes).
Église Saint-Michel de Castagniers, église à Castagniers, dans les Alpes-Maritimes.
Hôtel de Castagnier d'Auriac, hôtel particulier à Toulouse, Haute-Garonne.